Stara Dąbrowa peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Stara Dąbrowa, un village dans le powiat de Międzychód
 Stara Dąbrowa, un village dans le powiat de Wolsztyn

dans d'autres voïvodies
 Stara Dąbrowa, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Stara Dąbrowa, un village dans la voïvodie de Poméranie
 Stara Dąbrowa, un village dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Stara Dąbrowa, une gmina rurale du powiat de Stargard, dans la voïvodie de Poméranie occidentale